Cleburne est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis :
Cleburne, siège du comté de Johnson au Texas